Nikola Vukčević ist der Name folgender Personen:

* Nikola Vukčević (Historiker) (1914–1982), jugoslawisch-montenegrinischer Historiker und Ethnologe
 Nikola Vukčević (Regisseur) (* 1974), montenegrinischer Regisseur, Filmproduzent und Hochschullehrer 
 Nikola Vukčević (Fußballspieler, 1984) (* 1984), montenegrinischer Fußballspieler 
 Nikola Vukčević (Wasserballspieler) (* 1985), montenegrinischer Wasserballspieler 
 Nikola Vukčević (Fußballspieler, 1991) (* 1991), montenegrinischer Fußballspieler